

Налимово — присілок, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Налимово — село, Леб'яжівський округ, Курганська область